Aleksandar Trifunović (n. 1954) – ex calciatore jugoslavo
 Aleksandar Trifunović (n. 1967) – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo